Arkáda může být:
 Arkáda (architektura) – oblouk na sloupech
 Arkáda (žánr počítačových her)

Externí odkazy